Возня́к — (укр. Возняк), (пол. Woźniak) — українське та польське прізвище.

Відомі особи 
 Возняк Анастасія Романівна — українська спортсменка, художня гімнастка
 Возняк Михайло Степанович — український літературознавець і фольклорист, академік
Возняк Александра — канадська тенісистка польського походження
 Возняк Стівен — американський розробник комп'ютерів, співзасновник фірми Apple
 Возняк Тарас Степанович — український культуролог, політолог, головний редактор і засновник Незалежного культурологічного журналу «Ї».
 Возняк Михайло Ярославович — Єпископ Чернігівський і Ніжинський Севастіан.
 Міхал Возняк (1875–1942) — блаженний Римо-католицької церкви, польський священик
 Возняк Дмитро Костянтинович — український геолог
 Возняк Степан Михайлович — український філософ, франкознавець, релігієзнавець
Возняк Семен Євгенович — український поет, лікар, громадський діяч
Українські прізвища